Zábrdovice ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:
Zábrdovice (dt.: Obrowitz), Stadtteil von Brünn, Südmähren
Zábrdovice (dt.: Saberdowitz), Ortsteil von Křinec (Krinetz), Okres Nymburk, Mittelböhmen; siehe Zábrdovice (Křinec)
Zábrdovice (dt.: Zabrdowitz), Ortsteil von  Vedrovice  (Wedrowitz),  Okres Znojmo, Südmähren; siehe Zábrdovice (Vedrovice)